Kızıltan ist der Familienname folgender Personen:

 Özcan Kızıltan (* 1959), türkischer Fußballspieler
 Zeynep Kızıltan, türkische Archäologin